Firefall bezeichnet:
 Yosemite Firefall, ein Event im Yosemite-Nationalpark, bei dem Glut über einen Felsvorsprung in die Tiefe gestoßen wurde
 Horsetail Fall (Yosemite), ein Wasserfall, der durch die Beleuchtung der Sonne rot leuchtet
 Firefall (Band), eine amerikanische Country-Rock-Band, die sich nach dem Event nannte
 Yosemite Firefall#Kunstprojekt Firefall des Künstlers Adam Frelin, ein Kunstprojekt, bei dem der Künstler Adam Frelin den Firefall 2012 nachstellte